Ферекід Афінський — давньогрецький логограф та генеалог, можливо та ж особа, що й Ферекід Леросський (нижче).
 Ферекід Леросський — давньогрецький логограф, можливо та ж особа, що й Ферекід Афінський (вище).
 Ферекід Сіросський — давньогрецький філософ, учень Піттака та учитель Піфагора.